OB, Ob, o. B., o.b. steht als Abkürzung für:

 Bahrain, nach dem ICAO-Code
 Boliviana de Aviación, eine bolivianische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 BSC Old Boys Basel
 Oasis International Airlines, eine ehemalige spanische Fluggesellschaft nach ihrem damaligen IATA-Code
 Oberbayern
 Oberbefehlshaber, ein militärischer oder ziviler Vorgesetzter
 Oberbeleuchter
 Oberbootsmann
 Oberbundesanwalt
 Oberbürgermeister
 Oberflächenbehandlung (Straßenbau)
 "oberhalb", in Ortsnamen, z. B. Rothenburg ob der Tauber, Zimmern ob Rottweil 
 Oberhausen, Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Oblast Lowetsch, Kfz-Kennzeichen in Bulgarien
 Odense Boldklub, ein dänischer Fußballverein
 Offene Beziehung
 Offizierbewerber
 ohne Befund, ärztliche Bemerkung auf dem Krankenblatt
 ohne Bekenntnis, bei Angaben der Religionszugehörigkeit
 Onlinebanking
 Operationsbasis
 Opole-Brzeg, Kfz-Kennzeichen für Powiat Brzeski (Brzeg) (Polen)
 Order of Burma, ein Verdienstorden
 Organizational Behavior in der Verhaltensforschung
 Ortsbatterie, siehe Sprechstellenschaltung
 Ortsbeauftragter beim Technischen Hilfswerk und Malteser Hilfsdienst
 Ossewabrandwag, eine ehemalige Organisation der Buren in Südafrika
 Outside Broadcasting, englisch für Übertragungswagen
 Oxygen balance, siehe Sauerstoffbilanz
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Peru; siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Ob steht für:

 Ob, Fluss in Russland
 Ob (Bidingen), Ortsteil der Gemeinde Bidingen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ob (Stadt) in Russland
 (16563) Ob, Asteroid des Hauptgürtels

Ob ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Ob (auch: Obe oder Opp; * um 1524, † um 1572), Weihbischof im Bistum Speyer sowie Titularbischof von Daulia

o.b. steht für:
 o.b., (Ohne Binde), eine Tamponmarke

Siehe auch:

Abkürzung